Die Basketball-Bundesliga-Saison 2020/21 war die 55. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Der Spielbetrieb begann am 6. November 2020 mit der Partie Ludwigsburg gegen Göttingen und wurde am 13. Juni 2021 mit dem letzten Endspiel zwischen Berlin und München beschlossen. Deutscher Meister wurde Berlin, München gewann den Pokalwettbewerb.

Anmerkungen 

 Chemnitz bestritt seine erste Bundesliga-Saison.
 Ludwigsburg blieb während der Hauptrunde in all seinen Heimspielen ungeschlagen und beendete die Hauptrunde als Tabellenführer.
 Crailsheim und Hamburg zogen erstmals in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ein.
 Als bester Spieler der Finalserie wurde Jayson Granger (Berlin) ausgezeichnet.
 Jaleen Smith (Ludwigsburg) erhielt die Auszeichnung als bester Spieler der Hauptrunde, bester Trainer der Saison 2020/21 wurde John Patrick (Ludwigsburg), bester Offensivspieler Trae Bell-Haynes (Crailsheim), bester Verteidiger Yorman Polas Bartolo (Ludwigsburg) und bester deutscher Nachwuchsspieler Justus Hollatz (Hamburg).

Mannschaften

Tabelle (Stand nach der Hauptrunde) 

 Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
 in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Endrunde

Weblinks 
 easyCredit Basketball Bundesliga – Webseite der Basketball-Bundesliga

Einzelnachweise 

2020/21
Basketballsaison 2020/21